La Prima Lega 2000-2001 è la 104ª edizione del terzo livello del calcio svizzero.

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 2001-2002.
      Retrocesso in Seconda Lega 2001-2002.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 2

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 2001-2002.
      Retrocesso in Seconda Lega 2001-2002.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 3

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 2001-2002.
      Retrocesso in Seconda Lega 2001-2002.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Promozione in Lega Nazionale B

Primo turno

Finale

Verdetti finali 
  e   promosse in Lega Nazionale B 2001-2002.
 , , , ,  e  retrocesse in Seconda Lega 2001-2002.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
2002 3